У овом чланку дат је списак раса паса по азбучном редоследу. У загради је наведен број стандарда према класификацији Међународне кинолошке федерације (ФЦИ). Пасмине које немају ФЦИ стандард Међународна кинолошка федерација не признаје, али су оне или у процесу или су признате код других кинолошких удружења.

А 

 Авганистански хрт (228)
 Азавак (307) 
 Аирески овчар (93)
 Акита (255)
 Алентејски пастирски пас (96)
 Алпски брак јазавичар (254)
 Аљаски маламут (243)
 Аљаски хаски
 Амерички булдог 
 Амерички кокер шпанијел (167)
 Амерички лисичар (303)
 Амерички пит бул теријер
 Амерички стафордски теријер (286)
 Амерички шпанијел за воду (301)
 Анадолски пастирски пас (331)
 Арапски хрт - слуги (188)
 Аргентински пас (292)
 Арденски говедар (171)
 Ариешки гонич (20)
 Аријешки птичар (177) 
 Артезијско нормански басет (34)
 Артоашки гонич (28)
 Атласки пастирски пас - аиди (247)
 Аустралијски говедар (287)
 Аустралијски келпи (293)
 Аустралијски овчар (342)
 Аустралијски теријер (8)
 Аустријски пинч (64)
 Аустријски равнодлаки гонич (63)

Б 

 Баварски планински крвоследник (217)
 Барак (155)
 Барбе (105)
 Басенџи (43)
 Басет (163)
 Бедлингтон теријер (9)
 Белгијски грифон (81)
 Белгијски овчар (15)
 Гренендал
 Лакеноа
 Малиноа
 Тервирен
 Бели швајцарски овчар (347)
 Бергамски пастирски пас (194)
 Бернардинац (61)
 Бернски пастирски пас (45)
 Бигл зечар (290)
 Бигл (161)
 Бојкин шпанијел
 Боксер (144)
 Болоњски пас (196)
 Бордер коли (297) 
 Бордер теријер (10)
 Бордошка дога (116)
 Босерон (44)
 Бостонски теријер (140)
 Брадати коли (271)
 Бразилски пас (225)
 Бразилски теријер (341)
 Бретањски риђи басет (36)
 Бријешки овчар (113)
 Бриселски грифон (80)
 Бул теријер (11)
 Булдог (149)
 Булмастиф (157)
 Бурбонски птичар (179)
 Бургошки јаребичар (90)

В 

 Вајмарски птичар (99)
 Велики вендејски грифон (282)
 Велики гаскоњско сентанжујски гонич (21)
 Велики енглески хрт - грејхунд (158)
 Велики енглеско-француски бело оранж гонич (324)
 Велики енглеско-француски бело црни гонич (323)
 Велики енглеско-француски гонич (322)
 Велики минстерлендски птичар (118)
 Велики оштродлаки вендејски басет (33)
 Велики плави гаскоњски гонич (22)
 Велики швајцарски пастирски пас (58)
 Велики шнауцер (181)
 Велшки корги кардиган (38)
 Велшки корги пемброк (39)
 Велшки теријер (78)
 Велшки шпрингер шпанијел (126)
 Вендејски оштродлаки гонич (19)
 Вестфалски брак јазавичар (100)

Г 

 Гонич ракуна (300)
 Гордон сетер (6)
 Гренландски пас (274)
 Грчки гонич (214)

Д 

 Далматинац (153)
 Данди динмонт теријер (168)
 Дански пас (315)
 Доберман (143)
 Древер (130)
 Дрентски птичар (224)
 Дугодлаки шкотски овчар (156)
 Дункеров гонич (203)

Е 

 Енглески кокер шпанијел (5)
 Енглески лисичар (159)
 Енглески мастиф
 Енглески овчар
 Енглески поинтер (1)
 Енглески сетер (2)
 Енглески спрингер шпанијел (125)
 Енглески патуљасти теријер (13)
 Ентлебушки пастирски пас (47)
 Епањел бретон (95) 
 Ердел теријер (7)
 Ердељски гонич (241)
 Естрелски пастирски пас (173)
 Еурасиер (291)

З 

 Западно сибирска лајка (306)
 Западно шкотски бели теријер (85)
 Златни ретривер (111)

И 

 Ибизки хрт (89)
 Израелски овчар (273)
 Ималски теријер (302)
 Ирски вучји хрт (160)
 Ирски сетер црвени (120)
 Ирски теријер (139)
 Ирски црвено-бели сетер (330)
 Ирски шпанијел за воду (124)
 Исландски овчар (289)
 Истарски краткодлаки гонич (151)
 Истарски овчар 
 Истарски оштродлаки гонич (152)
 Источно сибирска лајка (305)
 Италијански волпино (195)
 Италијански гонич - краткодлаки (337)
 Италијански гонич - оштродлаки (198)
 Италијански краткодлаки птичар (202)
 Италијански спинон (165)

Ј 

 Јазавичар (148)
 Јапански борац (260)
 Јапански теријер (259)
 Јапански чин (206)
 Јапански шпиц (262)
 Јемтландски пас (42)
 Јоркширски теријер (86)
 Јужноруски овчар (326)

К 

 Кавалирски шпанијел краља Чарлса (136)
 Кавкаски овчар (328)
 Канарски пас (346)
 Кане корсо (343)
 Карелијски гонич медведа (48)
 Каталонски овчар (87)
 Кери блу теријер (3)
 Кинг Чарлс шпанијел (128)
 Кламбер шпанијел (109)
 Коврџави бишон (215)
 Комондор (53)
 Корталсов грифон (107)
 Краткодлаки шкотски овчар (296)
 Кромфолендер (192)
 Кувас (54)

Л 

 Лабрадор ретривер (122)
 Лагото ромањоло (298)
 Ландсир (226)
 Лапонски пас (135)
 Лапонски пастирски пас (284)
 Лапонски шпиц (189)
 Ласа апсо (227)
 Лејкландски теријер (70)
 Леонбергер (145)

М 

 Мађарска вижла краткодлака (57)
 Мађарска вижла оштродлака (239) 
 Мађарски агар (240) 
 Мајмунски пинч (186)
 Мајоршки чувар (249)
 Маламут (243)
 Мали енглески хрт (162)
 Мали енглеско-француски мат гонич (325)
 Мали италијански хрт (200)
 Мали лављи пас (233)
 Мали минстерлендер (102)
 Мали оштродлаки Вендејски басет (67)
 Мали холандски пас за лов птица на води (314)
 Малтезер (65)
 Манчестер теријер тој
 Манчестер теријер (71)
 Маремано Абруцешки пастирски пас (201)
 Мекодлаки пшенично жути теријер (40)
 Мексички голокожи пас (234)
 Минијатурни бул теријер (359)
 Мопс (253)
 Муди (238)

Н 

 Немачка дога (235)
 Немачки гонич (299)
 Немачки дугодлаки птичар (117)
 Немачки краткодлаки птичар (119)
 Немачки ловни теријер (103)
 Немачки препеличар (104)
 Немачки овчар (166)
 Немачки оштродлаки птичар (98)
 Немачки оштродлаки птичар (232) 
 Немачки шпиц (97)
 Нивернејски оштродлаки гонич (17)

Њ 

 Њуфаундлендски пас (50)

О 

 Овернејски птичар (180)

П 

 Пас светог Хуберта - блодхунд (84)
 Пастирски пас из Лабореира (170)
 Патуљасти континентал епањел (77)
 Патуљасти пинч (185)
 Патуљасти шнауцер (183)
 Пекинезер (207)
 Пикардијски епањел (108)
 Пикардијски овчар (176)
 Пинч (184)
 Пиринејски мастиф (92)
 Пиринејски овчар дуге длаке (141)
 Пиринејски овчар кратке длаке (138)
 Пиринејски планински пас (137)
 Плави гаскоњски гонич (35)
 Плави оштродлаки гаскоњски гонич (32)
 Плави пикардијски епањел (106)
 Подхалански овчар (252)
 Пољски равничарски овчар (251)
 Пољски шпанијел (123)
 Понт Одмершки епањел (114)
 Португалски јаребичар (187)
 Португалски пас за воду (37)
 Посавски гонич (154)
 Пудла (172)
 Пули (55)
 Пулин
 Пуми (56)

Р 

 Равнодлаки ретривер (121)
 Рат теријер
 Риђи бретањски гонич (66)
 Родезијски риџбек (146)
 Ротвајлер (147)
 Руски тој теријер (352)
 Руски хрт — Барзој (193)
 Руско-европска лајка (304)

С 

 Салуки (269)
 Самојед (212)
 Сарлошки вучји пас (311)
 Сасекс шпанијел (127)
 Сенжерменски птичар (115)
 Сибирски хаски (270)
 Силихем теријер (74)
 Силки теријер (236)
 Скај теријер (75)
 Словачки гонич (244)
 Словачки пастирски пас (142)
 Смолондски гонич (129)
 Средњоазијски овчар (335)
 Српски гонич (150)
 Српски одбрамбени пас
 Српски тробојни гонич (229)
 Стари енглески овчар - бобтејл (16)
 Стафордски бул теријер (76)

Т 

 Тајландски риџбек (338)
 Тибетски мастиф (230)
 Тибетски теријер (209)
 Тибетски шпанијел (231)
 Тиролски гонич (68)
 Толинг ретривер (312)
 Торњак (355)
 Тулеарски пас (283)

Ф 

 Фараонски пас (248)
 Фински гонич (51)
 Фински шпиц (49)
 Фландријски говедар (191)
 Фокс теријер (12)
 Фокс теријер краткодлаки
 Фокс теријер минијатурни
 Фокс теријер оштродлаки (169)
 Фокс теријер тој
 Француски бело-оранж гонич (316)
 Француски бело-црни гонич (220)
 Француски булдог (101)
 Француски епањел (175)
 Француски птичар гаскоњски тип (133)
 Француски птичар пиринејски тип (134)
 Француски тробојни гонич (219)
 Фризијски птичар (222)
 Фризијски шпанијел (221)

Х 

 Хавански бишон (250)
 Хаски (999)
 Хамилтонов гонич (132)
 Хановерски крвоследник (213)
 Харијер (295)
 Хигенов гонич (266)
 Ховаварт (190)
 Хокаидо (261)
 Холандски коврџави овчар (313)
 Холандски овчар (223)
 Холандски пинч (308)
 Холденски гонич (267)
 Хрватски овчар (277)

Ц 

 Црни руски теријер (327)
 Црногорски планински гонич (279)

Ч 

 Чау чау (205)
 Чешки фоусек (245)
 Чивава (218)
 Чизопик ретривер (263)

Џ 

 Џек Раселов теријер (345)

Ш 

 Шар пеј (309)
 Шарпланинац (41)
 Швајцарски гонич (59)
 Бернски гонич
 Јурски гонич
 Луцернски гонич
 Швајцарски гонич
 Нисконоги швајцарски гонич (60)
 Бернски нисконоги гонич
 Јурски нисконоги гонич
 Луцернски нисконоги гонич
 Швајцарски нисконоги гонич
 Шведски брак јазавичар (130)
 Шведски овчарски шпиц (14)
 Шетландски овчар (88)
 Ши цу (208)
 Шиба (257)
 Шикоку (319)
 Шилеров гонич (131)
 Шипеки (83)
 Шкотски јелењи хрт (164)
 Шкотски теријер (73)
 Шнауцер (182)
 Шпански брдски гонич (204)
 Шпански мастиф (91)
 Шпански пас за воду (336)
 Штајерски оштродлаки гонич (62)

Спољашње везе 

 ФЦИ класификација раса паса

!